Prowincje Cesarstwa Rzymskiego na terenie Półwyspu Iberyjskiego:
 Hispania Citerior (Hiszpania Bliższa)
 Hispania Ulterior (Hiszpania Dalsza)

Za panowania Oktawiana Augusta Hispania została podzielona na trzy części:
 Hispania Tarraconensis
 Hispania Lusitania 
 Hispania Baetica 

Miasto w Kolumbii:
 Hispania